

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Trzebiszyn – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie 
 Trzebiszyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo